Konstantynów (gemeente)
 Konstantynów (Lublin)
 Konstantynów (powiat Płocki) 
 Konstantynów Łódzki